Toponímia:
 Mont Blanc, muntanya més alta dels Alps
 Massís del Mont Blanc, grup de muntanyes dels Alps a les quals dona nom el Mont Blanc, que n'és el punt culminant
 Montblanc, capital de la comarca catalana de la Conca de Barberà
 Montblanc d'Occitània, municipi occità del departament francès de l'Erau
 Montblanc (Gers), municipi occità del departament francès del Gers
 Montblanc (Alta Provença), antic municipi occità dels Alps de l'Alta Provença, avui dia integrat a Val de Chalmvanha
 Mont Blanc de Courmayeur, muntanya del massís del Mont Blanc segon punt culminant d'Itàlia
 Mont Blanc du Tacul, muntanya a la regió de l'Alta Savoia, a Savoia (estat francès)
 Montblanc, possessió de Maria de la Salut, municipi mallorquí 
 Miscel·lània:
 Duc de Montblanc, títol nobiliari creat el 1387